Avram Iancu ist der Name folgender Personen:

* Avram Iancu (1824–1872), rumänischer Rechtsanwalt und Revolutionär

Avram Iancu  ist der Name folgender Orte in Rumänien:
 Avram Iancu (Alba), Gemeinde im Kreis Alba
 Avram Iancu (Bihor), Gemeinde im Kreis Bihor
 Avram Iancu (Botoșani), Dorf im Kreis Botoșani
 Avram Iancu (Cermei), Dorf im Kreis Arad
 Avram Iancu (Vârfurile), Dorf im Kreis Arad

Siehe auch:
 Piața Avram Iancu